gruczoły przedsionkowe większe
 gruczoły przedsionkowe mniejsze